Kamenica kan syfta på:

Geografi

Kosovo 

 Kamenica (kommun), 
 Kosovska Kamenica,

Nordmakedonien 

 Makedonska Kamenica (kommun),